Puccinellia nuttalliana — вид цветковых растений рода Бескильница ().

Ареал и местообитание 
В природе вид обитает в Северной Америке, где широко распространён к востоку от Аляски через Канаду до Гренландии, а также на западе и в центре США. Он найден за Северным полярным кругом, в умеренных зонах гор, на Великих равнинах, в Большом Бассейне и вдоль западного побережья Северной Америки вниз до Калифорнии. Галофит, произрастает в районах с засоленными почвами.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение различного внешнего вида, может быть ползучим или же образовывать прямостоячие стебли до метра высотой. Соцветие — колос, состоит из нескольких вторичных колосков: от главной оси соцветия отходит несколько тоненьких веточек, в свою очередь также ветвящихся. Некоторые из них до момента созревания семян скрыты под обёрткой.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment - Puccinellia nuttalliana
 USDA Plants Profile
 Grass Manual Treatment
 Puccinellia nuttalliana Фотогалерея

nuttalliana
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей